Dinastia Zhou, tercera dinastia xinesa segons la historiografia tradicional, i successora de la dinastia Shang 
 Zhou de l'Oest (1046-771 aC), primera meitat de la Dinastia Zhou de l'antiga Xina 
 Biografies:
 Consort Zhou (Cheng) (? - 363), concubina i consort imperial de la Dinastia Jin (265-420)
 Duc de Zhou, germà del Rei Wu de Zhou, el primer rei de la Dinastia Zhou de l'antiga Xina 
 Rei Zhou de Shang, últim rei de la Dinastia Shang 
 Zhou Cang, personatge de ficció de la novel·la històrica el Romanç dels Tres Regnes de Luo Guanzhong 
 Zhou Chen (1460, Suzhou, província de Jiangsu -1535, Zhizong), pintor xinès de la dinastia Ming d'estil Shunqing 
 Zhou Dunyi (1017 - 1073), filòsof i cosmòleg xinès 
 Zhou Enlai (Huai'an, 5 de març, polític, revolucionari, escriptor i dirigent xinès 
 Zhou Fang (~730-800), pintor xinès
 Zhou Fang (Tres Regnes), general de Wu Oriental durant el període dels Tres Regnes
 Zhou Jianchao (Xangai, 1988), Gran Mestre d'escacs xinès 
 Zhou Jichang (finals del segle XI), pintor de la dinastia Song 
 Zhou Shuxi (1624, Jiangyin, província de Jiangsu - ~1705), pintora xinesa que va viure sota la dinastia Qing 
 Zhou Wei Hui （Ningbo, 1973), escriptora xinesa 
 Zhou Wenjing, pintor durant la dinastia Ming
 Zhou Xun (1974), actriu i cantant xinesa 
 Zhou Xun (Tres Regnes), fill major de Zhou Yu, general i estrateg que va servir a Wu Oriental durant el període
 Zhou Yafu (? - 143 aC), general de la dinastia Han que va sufocar la Revolta dels Set Estats 
 Zhou Yu (175–210), general i estrateg que va servir al seu amic, el senyor de la guerra Sun
 Zhou Yu (Renming), oficial durant el període de la tardana Dinastia Han Oriental de
 Zhou Zhi, general de la dinastia Jin 
 Zhou Zhimian (Changshu, província de Jiangsu, ?-?), pintor sota la dinastia Ming naixement
 Zhuang Zhou (~segle IV aC), filòsof del període dels Regnes Combatents que correspon al cim del pensament filosòfic de les Cent Escoles de Pensament 
 Qiao Zhou (201–270), ministre de Shu Han durant el període dels Tres Regnes
 Shen Zhou (1427, Suzhou, província de Jiangsu -1509), cal·lígraf i pintor durant la dinastia Ming 
 Sima Zhou (227-283), funcionari de Cao Wei durant el període dels Tres Regnes de la història xinesa
 Zi Zhou, Rei de la Xina de la Dinastia Shang